Корнацелу има више значења:

 Корнацелу (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Корнацелу (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Корнацелу (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Корнацелу (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији